Первый киносеанс в Иркутске был проведён 14 апреля 1897 года в театре Вольского. В июне 1906 года в Интендантском саду был открыт первый постоянный летний кинотеатр.

По состоянию на 2014 год в Иркутске работает 10 кинотеатров. Самый большой по числу мест — «КиноJAM» (первый в Иркутске шестизальный киноплекс, вмещающий одновременно до 800 человек). В городе действуют две крупные региональные сети: «Баргузин» (кинотеатры Баргузин, Карамель, Киномолл, Don Otello, Орион — закрыт в 2014 году) и «Метелица» (кинотеатры Чайка и Второй Этаж).

Действующие кинотеатры Иркутска 

Закрытые кинотеатры

Киноклубы

Примечания

Ссылки 

Компании Иркутска
Культурные организации Иркутска
Списки зданий и сооружений Иркутска
Иркутск